Дми́трий Петро́вич Григо́рьев:
 Григорьев, Дмитрий Петрович (1827—1896) — генерал-лейтенант, герой Крымской войны.
 Григорьев, Дмитрий Петрович (1920—1985) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.